Key Hole, signifiant trou de serrure en anglais, fait référence à plusieurs définitions en français :

 Key Hole est l'appellation, depuis 1959, de la principale famille de satellites de reconnaissance américains.
 Keyhole est une entreprise fondée en 2001 et rachetée par Google en 2004.
 Keyhole Markup Language est un langage utilisé pour l'affichage de données géospatiales dans les logiciels de l'éditeur Google.
 Un « Keyhole Garden », dénommé en français « Jardin en trou de serrure », est un jardin surélevé, accueillant en son centre une zone de compostage de déchets verts.